Сборная Латвии по шахматам представляет Латвию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Латвийская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2595 (1994).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступал Нормундс Миезис: 
 На шахматных олимпиадах — 8 раз.
 На командных чемпионатах Европы — 4 раза.

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Владимир Петров
  3-я доска (1931)
  1-я доска (1939)
 На командных чемпионатах Европы: 
 Нормундс Миезис 3-я доска (1999)
 Марис Кракопс 3-я доска (2001)

Примечания

Ссылки 

Ш
Л
Шахматы в Латвии